Likskäret (Kalix), een eiland in de Kalix-archipel
Likskäret (Luleå), een eiland in de Lule-archipel